

Patronyme 
 Laurent Gounelle (né en 1966), écrivain français ;
Famille Gounelle 
 André Gounelle (né en 1933), théologien protestant français et professeur émérite de la Faculté de théologie protestante de Montpellier ;
 Élie Gounelle, (1865-1950), pasteur protestant, connu comme l'une des principales figures du christianisme social en France, grand-oncle d'André ;
 Rémi Gounelle (né en 1967), théologien protestant français et professeur à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg, neveu d'André.

Ornithologie 
 L'Ermite de Gounelle (Anopetia gounellei), une espèce de colibri endémique du Brésil.

Autre 
 (6948) Gounelle, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, du nom de Matthieu Gounelle, chercheur français spécialiste des météorites.

Homonymie
Homonymie de patronyme